Gilgamesh vient de l'Akkadien gigallu mēsuqu signifiant « souverain avisé » ou « qui règne avec intelligence ».

Désigne principalement Gilgamesh, roi d'Uruk, personnage principal de l'Épopée de Gilgamesh et Gilgamesh et Agga.

Peut aussi désigner :
 Gilgamesh, cratère de Ganymède ;
 Gilgamesh, héros de l'univers Marvel ;
 Gilgamesh, manga de Shōtarō Ishinomori adapté en série d'animation ;
 Gilgamesh, adaptation en bande dessinée de l'Épopée de Gilgamesh par Gwen de Bonneval et Frantz Duchazeau, publiée à partir de 2004 ;
 Gilgamesh, adaptation en bande dessinée de l'Épopée de Gilgamesh par Jens Harder, publiée en 2018 ;
 Gilgamesh, personnage récurrent de la série Final Fantasy ;
 Gilgamesh, personnage du visual novel Fate Stay Night ;
 , groupe britannique de jazz fusion, actif dans les années 1970 ;
 Gilgamesh, groupe de visual rock japonais ;
 Gilgamesh, premier album du groupe australien Gypsy & The Cat.